Flora Lapponica, или Flora lapponica (, «Флора Лапландии»), — название нескольких книг, описывающих растительный мир Лапландии:
 Flora Lapponica, реже Flora lapponica — книга Карла Линнея, опубликованная  в 1737 году в Амстердаме;
 Flora Lapponica — второе издание этой книги, опубликованное  в 1792 году в Лондоне с изменениями и дополнениями Джеймса Смита;
 Flora Lapponica — факсимильное переиздание первого издания книги, осуществлённое в Стокгольме в 1977 году;
 Flora lapponica — книга Йёрана Валенберга, опубликованная  в 1812 году в Берлине.